Kamares (græsk: Καμάρες, "buer") kan henvise til:

Cypern 
 Kamares Akvædukt – ækvadukt ved Larnaca

Grækenland 
 Kamares (Achaea) – en by i den mordlige del af Achaea
 Kamares (Kreta) – en landsby i den sydlige del af den regionale enhed Heraklion på Kreta
 Kamares (Sifnos) – en landsby på øen Sifnos
 Kamares (Laconia) – en landsby i den regionale enhed Laconia
 Akvædukten i Kavala – populært kendt som Kamares